Ndlovu ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Ndlovu (1970–2012), simbabwischer Fußballspieler
 Bekithemba Ndlovu (* 1976), simbabwischer Fußballspieler
 Dino Ndlovu (* 1990), südafrikanischer Fußballspieler
 Gerald Ndlovu (* 1984), simbabwischer Fußballspieler
 Gerard Sithunywa Ndlovu (1939–2013), Altbischof von Umzimkulu
 Louis Ncamiso Ndlovu (1945–2012), Bischof von Manzini
 Njabulo Ndlovu (* 1994), eswatinischer Fußballspieler
 Peter Ndlovu (* 1973), simbabwischer Fußballspieler
 Robert Christopher Ndlovu (* 1955), Erzbischof von Harare
 Rodwell Ndlovu (* 1991), simbabwischer Leichtathlet
 Sandile Ndlovu (* 1980), südafrikanischer Fußballspieler
 Sizwe Ndlovu (* 1980), südafrikanischer Ruderer
 Takalani Ndlovu (* 1978), südafrikanischer Boxer